Romániai magyar sajtótermékek
 Előre Temesváron az Înainte című szociáldemokrata lap melléklete (1919)
 Előre, Brassóban a Brassó-Barcasági kerületi Szocialista Párt közlönye (1919–1921)
 Előre, kolozsvári ifjúsági folyóirat (1922)
 Előre, marosvásárhelyi hetilap (1921–1923)
 Előre, bukaresti munkásmozgalmi lap (1927–1928)
 Előre, kolozsvári, majd bukaresti hetilap (1934–1939)
 Előre, szatmári hetilap (1946–1947)
 Előre, a marosvásárhelyi Vörös Zászló napilap címe induláskor
 Előre, bukaresti napilap (1953–1989)
Sportegyesületek
 Békéscsaba 1912 Előre, labdarúgócsapat
 Békéscsabai Előre NKSE, női kézilabdacsapat
 BKV Előre SC, labdarúgócsapat
 Budapesti MÁV Előre SE, labdarúgócsapat
 MOVE Terézvárosi Előre, labdarúgócsapat
 Székesfehérvári MÁV Előre SC, labdarúgócsapat
Filmek
 Előre! (1972), Billy Wilder filmje
 Előre! (2002), Erdélyi Dániel filmje
Egyéb
 Előre állomás, az Úttörővasút egyik állomása, a mai Virágvölgy állomás